Кукса:

 Кукса (река, впадает в Череменецкое озеро) — река в Ленинградской области, впадает в озеро Череменецкое.
 Кукса (приток Ирмеса) — река во Владимирской и Ивановской областях, правый приток Ирмеса.
 Кукса (приток Лабы) — река в Краснодарском крае, правый приток Лабы.
 Кукса (посуда) — традиционный саамский сосуд (кружка, небольшая чашка или ковшик), вырезанный из сувеля березы.